Desa Jati kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Jati (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,59, long 110,76), 
 Desa Jati (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,59, long 110,92), 
 Desa Jati (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,50, long 110,35), 
 Desa Jati (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,47, long 110,92), 
 Desa Jati (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,59, long 110,10), 
 Desa Jati (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,35, long 110,87), 
 Desa Jati (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,66, long 109,20), 
 Desa Jati (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,82, long 108,21), 
 Desa Jati (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,21, long 111,28), 
 Desa Jati (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,46, long 107,83), 
 Desa Jati (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,86, long 107,25), 
 Desa Jati (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,90, long 107,40), 
 Desa Jati (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,44, long 112,70), 
 Desa Jati (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,09, long 111,91), 
 Desa Jati (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,07, long 109,99), 
 Desa Jati (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,69, long 111,97), 

Robotskapade Indonesienförgreningar